John Azor Kellogg (1828-1883) – militare, avvocato e politico statunitense
John Harvey Kellogg (1852-1943) – medico statunitense
John Alonzo Kellogg (1871-1962) – giudice e politico statunitense
John Kellogg (1916-2000) – attore statunitense
John Kellogg Hodgman (1971) – attore statunitense

Pagine correlate 
Kellogg